Mužská čtyřhra Kremlin Cup 2018 probíhala ve druhé polovině října 2018. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Američanů Austin Krajicek a Rajeev Ram, který ve finále za 77 minut zdolal bělorusko-rakouské turnajové trojky a obhájce trofeje Maxe Mirného s Philippem Oswaldem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Ram vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Krajicka to bylo první takové turnajové vítězství. Jednalo se o druhý společně odehraný turnaj vítězů na túře ATP a první po více než třech letech.

Nasazení párů 
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Austin Krajicek /  Rajeev Ram (vítězové)
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (finále)  Marcin Matkowski /  Nicholas Monroe (1. kolo)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2018